Castellina (Verkleinerungsform des italienischen Castello, dt.: Schloss, Burg) steht für:

 Castellina in Chianti, Gemeinde in der Provinz Siena, Toskana
 Castellina Marittima, Gemeinde in der Provinz Pisa, Toskana
 Castellina, Ortsteil der Gemeinde Brisighella
 Castellina, Ortsteil der Gemeinde Serravalle Pistoiese 
 Castellina, Ortsteil der Gemeinde Soragna (Emilia-Romagna) 
 Castellina Scalo, Ortsteil der Gemeinde  Monteriggioni

Castellina ist der Familienname folgender Personen:
 Luciana Castellina, italienische Politikerin und ehemalige Abgeordnete des Europaparlaments

Siehe auch:
 Castellino